Болодек — многозначный термин:
 Болодек (метеостанция) — метеостанция в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.
 Болодек (река) — река в Тунгокоченском районе Забайкальского края.